Elnémult harangok – magyar némafilm, 1916
 Elnémult harangok – magyar némafilm, 1922
 Elnémult harangok – magyar hangos film, 1940
 Elnémult harangok – regény